И́горь Ю́льевич Оле́йников (род. 4 января 1953, Люберцы, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский художник-иллюстратор, художник-постановщик анимационного кино. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2018), лауреат премии имени Х. К. Андерсена (2018)

Биография 
Родился в г. Люберцы (Московская обл.). Мать Л. Д. Шестакова (член Союза художников СССР, Заслуженный художник РСФСР) работала художником на Люберецком ковровом комбинате. Отец руководил проектно-конструкторским отделом в институте Гипрокаучук. Начал рисовать с раннего детства, интерес к рисованию поддерживала мать.

В 1970 году после окончания средней школы № 6 г. Люберцы Игорь Олейников подал документы в Московский полиграфический институт, но не сдал экзамен по рисунку. В том же году поступил в Московский институт химического машиностроения (закончил в 1976 г.).

После окончания института Игорь Олейников работал инженером проектировщиком в Гипрокаучуке. В 1979 году принят на работу на к/с Союзмультфильм в качестве ассистента художника-постановщика в группу фильма «Тайна третьей планеты» реж. Р. Качанов. Работая на студии, принимал участие в создании таких фильмов, как «Жил был пес» реж. Э. Назаров, «Халиф-аист», «Путешествие муравья» реж. Э. Назаров, «Королевский бутерброд» реж. А. Хржановский, «Мартынко» реж. Э. Назаров, «Мы с Шерлоком Холмсом» реж. В. Попов и др.
 
С 1986 года Олейников работает как художник-иллюстратор в детской периодике (журналы «Миша», «Трамвай», «Куча мала», «Улица Сезам», «Шаровая молния»).

В 1990 году работал в г. Лланголлен (Северный Уэльс) художником-постановщиком над совместным русско-британским фильмом «В поисках Олуэн» (производство компании Christmas Films по заказу канала S4C). В 1990—2000 гг. продолжил работать в компании Christmas Films в качестве художника-постановщика. За эти годы создал такие фильмы, как «Волшебная флейта» реж. В. Угаров, «Иона» реж. В. Угаров, «Волшебная кисточка» реж. В. Угаров, «Беовульф» реж. Ю. Кулаков, «Подна и Подни» реж. Ю. Кулаков, «Персефона» реж. С. Олиференко.

В 1990 году по заказу издательства «Просвещение» Игорь Олейников проиллюстрировал свою первую книгу «А я был в компьютерном городе» (А. Зарецкий, А. Труханов). Продолжая работать в анимации, начал заниматься детской книгой.

После ухода из студии «Christmas Films» работал художником на студиях Аргус (мультфильм «Щелкунчик») и «Солнечный дом» (мультфильм «Ролли и эльф. Необычные приключения»). Работа в анимации продолжалась до 2009 года, когда после остановки работы над полнометражным фильмом «Приключения домовенка Кузьки» (не вышел) студия была закрыта. Несколько раз Игорь Олейников возвращался к анимации, работал над мультфильмами «Зинина прогулка» и «Беззаконие» (реж. Н. Мальгина). За изобразительное решение мультфильма «Беззаконие» Игорь Олейников получил Приз Суздальского кинофестиваля.

С 2009 года Игорь Олейников работает только как художник- иллюстратор. C 2010 г. член Союза художников. Проиллюстрировал более 80 книг.

В браке с 1977 года. Жена Елена, сын Илья.

В 2000-х годах состоял в агентстве ПиАрт, сотрудничал с зарубежными издательствами Simon & Schuster, Motessori, Grimm Press, Woonjin, NordSüd Verlag, Pingvin group и др.

Книга «Mahalia Mouse goes to College» J. Lithgow (изд. Simon&Schuster) с иллюстрациями Олейникова стала бестселлером в США в 2007 году (по версии The New York Times).

В 2018 году в рамках 36-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге (IBBY) в г. Афины Игорь Олейников был награждён Золотой медалью им. Х. К. Андерсена за выдающиеся заслуги и вклад в мировую литературу для детей и юношества.

Фильмография

Художник-постановщик 
 1985 «Мы с Шерлоком Холмсом»
 1986 «Сказка о глупом муже»
 1987 «Поползновение»
 1989 «Сапожник и Русалка»
 1990 «В поисках Олуэн»
 1996 «Иона»
 1997 «Волшебная кисточка»
 1997 «Волшебная флейта»
 2002 «Мир Хэми и Гофа»
 2003 «Щелкунчик»
 2009 «Беззаконие»
 2013 «Как Новый год на свет появился»

Художник 
 1981 «Тайна третьей планеты»
 1981 «Халиф-аист»
 1982 «Последняя охота»
 1983 «Лев и бык»
 1983 «Путешествие муравья»
 1984 «Сказка о царе Салтане»
 1985 «Королевский бутерброд»
 1985 «Про Сидорова Вову»
 1987 «Мартынко»
 1988 «Медвежуть»
 1998 «Беовульф: Анимированный эпос»
 2000 «Подна и Подни»
 2002 «Персефона»
 2003 «Бумба»
 2004 «Зинина прогулка»
 2005 «Гармония»
 2006 «Князь Владимир»
 2007 «Ролли и Эльф. Невероятные приключения»

Выставки 
 Коллективные выставки МОСХ
 Выставка в Риге (совместно с Екатериной Силиной)
 Выставки в Галерее G8
 Выставки в Культурном центре на Покровке
 Выставки в школе «Братец Лис»
 Выставка в ЦДБ им. А. П. Гайдара
 Выставка в Российской государственной библиотеке для молодёжи
 Коллективная выставка в г. Вильнюс (Литва)
 Выставка в «Мастерской Монахова на Патриарших»
 Выставка в Российской государственной детской библиотеке
 Выставка в Мюнхене (совместно с Евгением Антоненковым)
 Выставка в г. Таллинн (Эстония)
 Коллективная международная выставка «It’s always teatime»
 Выставка в краеведческом музее г. Магадана
 Выставка «Книжная графика Игоря Олейникова» в Музейном Центре «Наследие Чукотки»

Техника рисунка 
Из интервью с Игорем Олейниковым

Награды и признание 
 2004 — Второй Всероссийский конкурс произведений для детей и юношества. Номинация Иллюстрированная книга. Почетная Грамота за иллюстрации к книгам Андрея Усачева «Сказочная история мореплавания» (2004 г.) и «Сказочная история воздухоплавания» (2003 г.)
 2004 — The Bologna Children’s Book Fair hereby grants an Award for Excellence. For his selection as a Participant in the 2004 Bologna Illustrators Exhibition
 2006 — Tallinn Illustrations triennial. The diploma of 2 degrees.
 2010 — Всероссийский конкурс «Искусство книги. Издания для детей». Диплом за иллюстрации к книге Софьи Прокофьевой «Босая принцесса», издательство «Московские учебники», 2010 г.
 2011 — Всероссийский конкурс «Искусство книги. Издания для детей». Диплом первой степени за книгу «Все летят, бегут и скачут», автор Даниил Хармс, издательство «Махаон», 2010 г.
 2011 — Лауреат Премии «Человек книги» в номинации «Художник».
 2012 — Certificate of Honour for illustration for book «Ballada o malen’kom buksire».
 2013 — Всероссийский конкурс «Образ книги». Номинация «Лучшие иллюстрации к произведениям художественной литературы». Диплом 1 степени за иллюстрации к роману А. Толстого «Аэлита», издательский дом Мещерякова, 2013
 2015 — Всероссийский конкурс «Образ книги». Номинация «Лучшие иллюстрации к произведениям художественной литературы». Диплом за иллюстрации к книге «Священные тексты. Ветхий Завет»
 2018 — Золотая медаль им. Х. К. Андерсена — за выдающиеся заслуги и вклад в мировую литературу для детей и юношества.
 2018 — Ежегодный национальный конкурс «Книга года». Номинация «Вместе с книгой мы растём». Диплом за иллюстрацию к книге «Теремок. Графическая история.»
 2018 — Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства — за изобразительное искусство.
 2019 — Премия Правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры — за иллюстрации к сказке братьев Гримм «Бременские музыканты»

Избранная библиография 
 А. Зарецкий, А. Труханов. А я был в компьютерном городе. М.: Просвещение, 1990
 А. Усачев. Сказочная история воздухоплавания. М.: Росмэн, 2003
 Голодный великан из тундры. Корея, Froebel, 2003
 Пегас. Греция. Minoas, 2003
 А. Усачев. Сказочная история мореплавания. М.: Росмэн, 2004
 Х. К. Андерсен. Соловей. Тайвань ,Grimm Press 2006
 Джек и бобовый стебель. Тайвань, Grimm Press 2006
 Мышь Махалия идет в колледж. США, Simon & Shooster, 2007
 Кто первый. Китайский зодиак. Тайвань, Grimm press, 2007
 Р. Л. Стивенсон. Доктор Джекил и мистер Хайд. Италия, Fabrio, 2007
 К. ДиКамилло. Приключения мышонка Десперо. М.: Махаон, 2008
 К. Чуковский. Большая книга стихов и сказок. М.: Махаон, 2009
 Бр. Гримм. Бременские музыканты. Тайвань. Grimm press, 2009
 Легенда о восточном календаре. 2010
 Д. Хармс. Все летят, бегут и скачут. М.: Махаон, 2010
 И. А. Бродский. Баллада о маленьком буксире. М.: Азбука, 2011
 Баллады о Робин Гуде. М.: Контакт культура, 2011
 Л. Шварц. Тень. М.: Ламартис, 2011
 Дж. Харрис. Сказки дядюшки Римуса. М.: Акварель, 2012
 И. А. Бродский. Рабочая азбука. М.: Азбука, 2012
 Ж. Сюпервель. Вол и осел при яслях. М.: Никея 2013
 Король Артур и рыцари круглого стола. СПб: Вита-Нова, 2014
 Э. Лир. Про то, чего не может быть. М.: Речь, 2014
 А. Орлова. Речка, речка, где твой дом. СПб: ДЕТГИЗ, 2014
 Книга Иисуса Навина. Книга судей. Книга Руфи. СПб: Вита Нова, 2015
 А. С. Пушкин. Сказки. М.: Арбор, 2016
 П. П. Ершов. Конёк-Горбунок. М.: Контакт культура, 2016
 Лиса и Заяц. Манн, Иванов и Фербер, 2016
 Х. К. Андерсен. Снежная королева. М.: Никея. 2017
 Теремок. Манн, Иванов и Фербер, 2018
 Г. Уэллс. Война миров. СПб: Вита Нова 2018

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Игорем Олейниковым  
 Страница Игоря Олейникова в Facebook
 Олейников Игорь Юльевич — animator.ru 

Выпускники МГУИЭ
Художники-иллюстраторы СССР
Художники по алфавиту
Художники-иллюстраторы России
Персоналии:Союзмультфильм
Персоналии:Кристмас Филмз
Художники-постановщики мультипликации
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена